Xiangzhou kan syfta på följande orter i Kina:

Xiangzhou, Laibin (Xiangzhou Xian)–  härad i Guangxi-provinsen
Xiangzhou, Zhuhai (Xiangzhou Qu) – stadsdistrikt i Zhuhai i Guangdong-provinsen
Xiangzhou, Xiangyang (Xiangzhou Qu) – stadsdistrikt i Xiangyang i Hubei-provinsen

WP:Projekt Kina